Il termine porpora può assumere i seguenti significati:

Porpora – colore facente parte delle tonalità del rosso.
Porpora – in araldica, smalto dal colore vicino al violetto
Porpora – in medicina, un insieme di malattie a carattere emorragico.
Porpora cardinalizia – titolo che indica la carica di Cardinale della Chiesa cattolica.
Porpora di anilina – colorante artificiale, il primo ad essere sintetizzato nel 1856.
Agente Porpora – agente diserbante usato come arma chimica durante la guerra del Vietnam.

Antroponimi
Nicola Porpora – compositore italiano del XVIII secolo.
Uomo Porpora – personaggio dei fumetti dell'universo Marvel.